Franjo II. Ordelaffi (1300. – 1374.), gospodar Forlìja
 Franjo II. Gattilusio (1365. – 1403./4.), gospodar neovisnog Lesbosa
 Franjo II. Acciaioli (? - 1460.), atenski vojvoda
 Franjo II., bretanjski vojvoda (1433. – 1488.)
 Franjo II. Gonzaga, mantovski markiz (1466. – 1519.)
 Franjo II. Sforza, milanski vojvoda (1495. – 1535.)
 Franjo II., kralj Francuske (1544. – 1560.) 
 Franjo II., lotarinški vojvoda (1572. – 1632.)
 Franjo II. d'Este, vojvoda Modene i Reggia (1662. – 1694.)
 Franjo II. Rakoczy, transilvanski vojvoda (1676. – 1735.)
 Franjo II., car Svetog Rimskog Carstva (1768. – 1835.)
 Franjo II., kralj Dviju Sicilija (1836. – 1894.)
 Franjo II., bavarski vojvoda (1933.)